Karvonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aki Karvonen (né en 1957), joueur finlandais de football
, pionnière américaine en basket-ball féminin
 (né en 1949), compétiteur finlandais en ski d'orientation
 (1988-1966), homme politique finlandais
 (né en 1993), joueur finlandais de football
Kauko Karvonen (1895-1948), joueur finlandais de hockey sur glace
Pentti Karvonen (1931-2022), athlète finlandais en courses de fond
Veikko Karvonen (1926-2007), athlète finlandais de marathon

Voir aussi
Méthode Karvonen, méthode de planification de plan d'entraînement

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois